Hamilton Hall steht für:

 Hamilton Hall (Columbia University), Gebäude der Columbia University
 Hamilton Hall (Massachusetts), Gebäude in Salem im US-Bundesstaat Massachusetts
 Hamilton Hall, frühere Bezeichnung des denkmalgeschützten Hamilton Grand in St. Andrews, Schottland